Зелёный Куст — название нескольких населённых пунктов:
 Зеленый Куст — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Зеленый Куст — посёлок в Урицком районе Орловской области.